Марк Исаа́кович Льво́вич  (2 (15) мая 1906, Александровск — 1998) — советский гидролог, один из основателей географического направления в гидрологии, доктор географических наук, профессор.

Биография 
Получил высшее образование на географическом факультете Ленинградского университета. В 1924 году поступил на работу в Государственный гидрологический институт (ГГИ), где работал до 1952 года. С 1929 по 1934 год руководил гидрологическими научными исследованиями на советском Дальнем Востоке. В 1937 году возглавил Центральную всесоюзную службу гидрологических прогнозов. После начала Великой отечественной войны принимал участие в гидрологическом обеспечении армии.

В 1942 году защитил докторскую диссертацию по географии. В 1943 году стал заместителем директора Гидрологического института, занимая эту должность до 1948 года. В 1945 году вступил в КПСС, в 1947 году получил учёное звание профессора. В 1960 году возглавил Отделение гидрологии Института географии Академии наук СССР, в 1971 году был назначен президентом Комиссии поверхностных вод Международной ассоциации гидрологических наук (IAHS).

Научный вклад 
Большая часть его научных работ посвящена водному балансу СССР и земного шара в целом, охране водных ресурсов и комплексному их использованию, воде как компоненте природной среды, методологии перспективных прогнозов состояния водных ресурсов.

Создал собственный метод расчёта преобразований водного баланса и речного стока посредством лесомелиоративных и агрономических мер. Составил первые в СССР мировые карты речного стока и первый гидрологический справочник ресурсов Дальнего Востока.

За свою жизнь опубликовал более 400 научных работ и подготовил свыше 50 гидрологов СССР и социалистических стран.

Награды 
Был награждён множеством медалей и четырьмя орденами.

Основные научные и научно-популярные публикации 
 
 
 
 
 
  (в пер.)
 
 
  (в пер.)
 
  (в пер.)
 

Редактор

Примечания

Литература 
 Марк Исаакович Львович (К 60-летию со дня рождения) // Известия АН СССР. Серия географическая. 1966. № 4.
 
  (в пер.)

Ссылки 
 

Гидрографы СССР
Родившиеся в Запорожье
Родившиеся 15 мая
Родившиеся в 1906 году
Умершие в 1998 году
Выпускники факультета географии и геоэкологии Санкт-Петербургского государственного университета
Доктора географических наук
Члены КПСС
Сотрудники Института географии РАН